Liste der Fließgewässer im Flusssystem Schwarzach steht für:

 Liste der Fließgewässer im Flusssystem Schwarzach (Altmühl)
 Liste der Fließgewässer im Flusssystem Schwarzach (Donau, Riedlingen)
 Liste der Fließgewässer im Flusssystem Schwarzach (Donau, Mariaposching)
 Liste der Fließgewässer im Flusssystem Schwarzach (Dornbirner Ach)
 Liste der Fließgewässer im Flusssystem Schwarzach (Isel)
 Liste der Fließgewässer im Flusssystem Schwarzach (Main)
 Liste der Fließgewässer im Flusssystem Schwarzach (Naab)
 Liste der Fließgewässer im Flusssystem Schwarzach (Rednitz)
 Liste der Fließgewässer im Flusssystem Schwarzach (Schussen)